Leugny ist der Name oder zweier Gemeinden in Frankreich:

 Leugny (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 Leugny (Yonne), Gemeinde im Département Yonne

Siehe auch:

 Leugnies, ehemalige Gemeinde in Belgien, heute Ortsteil von Beaumont (Belgien)